Orglice se lahko nanaša na:

Orglice (glasbilo)
Orglice (slap) v Kamniško-Savinjskih Alpah.